Mooncraft Shiden (также известен как 紫電, SHI-DEN или MC/RT-16) — прототип японской серии Super GT в зачётной категории GT300.

Использование 
Автомобиль является совместной разработкой японской дизайнерской компании Mooncraft и американского автогоночного производителя Riley Technologies.

Ныне автомобиль снят с производства. Шасси использовалось командой Car Tokai Dream 28 и было оснащено двигателем Honda. В 2011 году шасси было выставлено командой Eva Racing в цветах Евангелиона.

История

Shiden 77 (1977) 
Оригинальное шасси Shiden, известное как Moon Craft 紫電 Shiden 77 Coupé (или просто «紫電77») дебютировало в 1977 году на 500-километровой гонке Fuji Grand Champion Series.

Shiden MC/RT-16 (2006) 
В 2006 году Mooncraft вернулась к первоначальному проекту Shiden. Машина с изменённым дизайном была заявлена в чемпионат Super GT от команды Privée.

Шасси 

Новый Shiden использовал модифицированное шасси Riley DP для 24 часов Дайтоны, получив индекс «RT-16».

Технические характеристики 
Данные опубликованы в день официальной презентации шасси — 12 декабря 2005..

Примечания

Ссылки 
 Shiden MC/RC-16 — Press release 

Машины Super GT